Онсе де Абрил има више значења:

 Онсе де Абрил (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Онсе де Абрил (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику